Giuseppi Angelini kan syfta på:

* Giuseppe Angelini (1675–1751), italiensk målare
 Giuseppe Angelini (1735–1811), italiensk skulptör
 Giuseppe Angelini (1810–1876), italiensk biskop
 Giuseppe Angelini (1920–2007), italiensk politiker
 Giuseppe Angelini (född 1965), italiensk fotbollsspelare och tränare